Васи́лий Ле́вченко:
 Левченко, Василий Галактионович (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 Левченко, Василий Сидорович (1912—1999) — Герой Советского Союза.